Ouricuri kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ouricuri (ort), Pernambuco, 
 Ouricuri (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar